Cantonul Attichy este un canton din arondismentul Compiègne, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Attichy || align="right" | 1 852 || align="right" | 60350 || align="right" | 60025
|-
| Autrêches || align="right" | 671 || align="right" | 60350 || align="right" | 60032
|-
| Berneuil-sur-Aisne || align="right" | 922 || align="right" | 60350 || align="right" | 60064
|-
| Bitry || align="right" | 303 || align="right" | 60350 || align="right" | 60072
|-
| Chelles || align="right" | 384 || align="right" | 60350 || align="right" | 60145
|-
| Couloisy || align="right" | 528 || align="right" | 60350 || align="right" | 60167
|-
| Courtieux || align="right" | 172 || align="right" | 60350 || align="right" | 60171
|-
| Croutoy || align="right" | 173 || align="right" | 60350 || align="right" | 60184
|-
| Cuise-la-Motte || align="right" | 2 241 || align="right" | 60350 || align="right" | 60188
|-
| Hautefontaine || align="right" | 254 || align="right" | 60350 || align="right" | 60305
|-
| Jaulzy || align="right" | 811 || align="right" | 60350 || align="right" | 60324
|-
| Moulin-sous-Touvent || align="right" | 169 || align="right" | 60350 || align="right" | 60438
|-
| Nampcel || align="right" | 275 || align="right" | 60400 || align="right" | 60445
|-
| Pierrefonds || align="right" | 1 945 || align="right" | 60350 || align="right" | 60491
|-
| Rethondes || align="right" | 668 || align="right" | 60153 || align="right" | 60534
|-
| Saint-Crépin-aux-Bois || align="right" | 260 || align="right" | 60170 || align="right" | 60569
|-
| Saint-Étienne-Roilaye || align="right" | 320 || align="right" | 60350 || align="right" | 60572
|-
| Saint-Pierre-lès-Bitry || align="right" | 132 || align="right" | 60350 || align="right" | 60593
|-
| Tracy-le-Mont || align="right" | 1 698 || align="right" | 60170 || align="right" | 60641
|-
| Trosly-Breuil || align="right" | 2 164 || align="right" | 60350 || align="right" | 60647
|}
 
 

Cantoane în Oise